een stuk stof dat iets bedekt, zie:
tafelkleed
vloerkleed
wandtapijt
(in Nederlandstalig België) het kledingstuk jurk
kleed (maat) een oude Nederlandse maat voor de breedte van doek, bijvoorbeeld vlaggen- of zeildoek.